Spojenci je koalice států (spojenectví) případně skupina osob nebo organizace s určitými společnými záměry nebo k boji proti společnému nepříteli (společným nepřátelům).

Může označovat:
 Trojdohoda proti Ústředním mocnostem v první světové válce
 Spojenci (druhá světová válka) proti Ose v druhé světové válce
 Spojenci (film) – americký film z roku 2016